

Буляк — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Буляк — село, Ілішевський район, Башкортостан
 Буляк — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан